Amphiporus julii är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Giard 1890. Amphiporus julii ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
julii